SGH kan syfta på:
Scunthorpe General Hospital
Southampton General Hospital
Southern General Hospital
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 sgh – ISO 639-3-kod för shughni